Алидо́ро — итальянское имя

 Алидоро — имя собаки из сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио»
 Алидоро — имя персонажа из оперы Джоаккино Россини «Золушка»